Kossiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kossowka/Косовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka, siehe Kossiwka (Wolodarka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Kossiwka (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Kossiwka (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Kossiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)